In 1930/31 werd het negentiende Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Er kwamen opnieuw twee reeksen. 

VfB Bielefeld werd kampioen en Borussia Rheine vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen bekampten elkaar in knock-outfase en Rheine versloeg eerst SV Germania 06 Bochum en verloor dan van Sportfreunde Schwarz-Weiß Barmen. De 8 kampioenen werden in twee groepen van vier verdeeld en Bielefeld werd groepswinnaar en plaatste zich voor de finalegroep waarbij ze tweede werden achter Fortuna Düsseldorf. Hierdoor plaatste de club zich wel voor de eindronde om de landstitel, waar ze in de eerste ronde met 2:5 verloren van Hertha BSC.

Bezirksliga

Groep Oost

Groep West

Finale
 Heen

 Terug

Om een onbekende reden werd VfB Bielefeld als winnaar uitgeroepen.

1. Bezirksklasse

Groep Noord

Groep Oost

Groep Zuid

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1930/31